Aubigny se poate referi la:
Aubigny, localitate în departamentul Allier, Franța
Aubigny, localitate în departamentul Calvados, Franța
Aubigny, localitate în departamentul Deux-Sèvres, Franța
Aubigny, localitate în departamentul Somme, Franța
Aubigny, localitate în departamentul Vendée, Franța
Aubigny-au-Bac, localitate în departamentul Nord, Franța
Aubigny-aux-Kaisnes, localitate în departamentul Ain, Franța
Aubigny-en-Artois, localitate în departamentul Pas-de-Calais, Franța
Aubigny-en-Laonnois, localitate în departamentul Aisne, Franța
Aubigny-en-Plaine, localitate în departamentul Côte-d'Or, Franța
Aubigny-la-Ronce, localitate în departamentul Côte-d'Or, Franța
Aubigny-les-Pothées, localitate în departamentul Ardennes, Franța
Aubigny-lès-Sombernon, localitate în departamentul Côte-d'Or, Franța
Aubigny-sur-Nère, localitate în departamentul Cher, Franța

Vezi și
Aubigné